Il Visa Tennis Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2002. Il torneo si è giocato a San Paolo in Brasile dal 28 ottobre al 3 novembre 2002 su campi in cemento.

Vincitori

Singolare 

 Franco Squillari ha battuto in finale  Luis Horna 6-2, 6-4

Doppio 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto hanno battuto in finale  Luis Horna /  Sergio Roitman 6-3, 6-4

Collegamenti esterni